Vulture (englisch für Geier) steht für

 das in der italienischen Provinz Potenza liegende Vulture-Gebiet
 den im Banff-Nationalpark in Kanada gelegenen Vulture-Gletscher
 Vulture Peak, 2938 m hoher Berg in Montana (USA)
 die im Maricopa County (Arizona, USA) gelegenen Vulture Mountains 
 den Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers Vulrod Motors
 einen britischen Flugmotor, siehe Rolls-Royce Vulture
 Vulture (brasilianische Band), eine brasilianische Death-Metal-Band
 Vulture (deutsche Band), eine deutsche Thrash- und Speed-Metal-Band
 Vulture (Website), eine Website von Vox Media zu Kino, Fernsehen, Musik und Literatur